Вилкс има више значења:
 Округ Вилкс (Џорџија)
 Округ Вилкс (Северна Каролина)